Уоттерсон, Билл (род. 1958) — американский художник комиксов.
 Уоттерсон, Майк (род. 1942) — английский спортивный бизнесмен и комментатор.